En Pologne, Młynik peut désigner :
 Młynik (Sorkwity)
 Młynik (Koło)
 Młynik (Ostrów Wielkopolski)